Васи́лий Миро́нов:
 Миронов, Василий Васильевич (род. 1929) — тракторист-машинист, Герой Социалистического Труда.
 Миронов, Василий Владимирович (1924—2007) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Миронов, Василий Гаврилович (1923—2003) — слесарь-инструментальщик, почётный гражданин Златоуста. 
 Миронов, Василий Григорьевич (1919—2001) — Герой Советского Союза.
 Миронов, Василий Михайлович (1909—1970) — заведующий фермой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Миронов, Василий Петрович (1925—1988) — первый секретарь Донецкого обкома партии, председатель Донецкого горисполкома.
 Миронов, Василий Савельевич (1869—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Тамбовской губернии.